

Гавриловська сільська рада — сільське поселення, Ржаксинський район, Тамбовська область
 Гавриловська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Гавриловська сільська рада — колишнє сільське поселення, Александровський район, Оренбурзька область